La modestie est une démonstration d'humilité
 Modestie  est une pièce de théâtre de Paul Hervieu (1908)